Butești ist der Name mehrerer Orte 

 in Rumänien:
 Butești (Horea), Dorf im Kreis Alba
 Butești (Mogoș), Dorf im Kreis Alba
 Butești (Teleorman), Dorf im Kreis Teleorman

 in der Republik Moldau:
 Butești (Glodeni), Dorf im Rajon Glodeni